Naselja u BiH:
 Seferovci (Bosanska Gradiška, BiH), naselje u općini Bosanska Gradiška
 Seferovci (Srbac, BiH), naselje u općini Srbac